Ю́рий Дми́триевич Ру́дкин (род. 7 ноября 1951) — народный депутат РСФСР, член Верховного Совета РСФСР (1990—1991); судья Конституционного суда России в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации.

Биография 
Родился 7 ноября 1951 года в селе Бурмакино Некрасовского района Ярославской области. Закончил Ярославское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО в 1972 году, после чего продолжил службу в Вооруженных Силах.

В 1978 году окончил Ярославский государственный университет по специальности «правоведение». Во время учёбы работал юрисконсультом. В 1978—1990 годах преподавал право в Ярославском государственном университете и Ярославском политехническом институте. В 1984 году защитил в Харьковском юридическом институте кандидатскую диссертацию на тему «Правотворческие производства (природа, структура, разновидности)». С 1990 года доцент кафедры права Ярославского политехнического института.

В 1990 году был выдвинут студентами Ярославского политехнического института кандидатом в народные депутаты РСФСР по Красноперекопскому территориальному округу № 772 Ярославской области и победил, обойдя 7 других кандидатов, набрав во втором туре голосования 47,71 % голосов избирателей.

На I Съезде народных депутатов РСФСР был избран членом Верховного Совета РСФСР. Являлся заместителем председателя Комитета ВС РСФСР по законодательству, членом Комиссии Совета Национальностей ВС РСФСР по вопросам социально-экономического развития республик в составе РФ, автономной области, автономных округов, малочисленных народов, членом Комиссии Президиума ВС по проблемам советских немцев. Член Конституционной комиссии. Состоял во фракции «Россия» и депутатской группе «Военнослужащие».

29 октября 1991 года на V Съезде народных депутатов был избран судьёй Конституционного Суда РФ, в связи с этим 30 октября прекратил свои депутатские полномочия. На первом заседании КС РФ избран его секретарём. 13 февраля 1995 года был избран судьёй-секретарём Конституционного Суда. 14 февраля был включён в состав первой палаты КС. Курировал Комиссию по бюджету, финансам и управлению. Был членом Совета по вопросам государственной службы при Президенте Российской Федерации. 18 февраля 1998 года сложил обязанности судьи-секретаря КС.

Выражал особые мнения по делам о выборах глав субъектов РФ в 1996 году, о смертной казни в 2009 году.

Автор более 30 опубликованных научных работ.

Женат. Есть сын и дочь.

Награды 
 Заслуженный юрист Российской Федерации.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря 2008).

Ссылки 
 Рудкин Юрий Дмитриевич // Конституционный Суд России. — Справочник / Составители: М. С. Балутенко, Г. В. Белонучкин, К. А. Катанян. Под общей редакцией К. А. Катаняна. Электронная версия. 1997—2001.

Выпускники Ярославского государственного университета
Преподаватели Ярославского государственного университета
Преподаватели ЯГТУ
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Судьи Конституционного суда Российской Федерации
Награждённые Почётной грамотой Президента Российской Федерации
Выпускники ЯВЗРУ ПВО
Народные депутаты России